Ранчо Монте Калварио има више значења:

 Ранчо Монте Калварио, Ранчо Омблиго (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Монте Калварио (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику